Auris steht für:
 Toyota Auris, Automodell des Herstellers Toyota
 Auris (Isère), Gemeinde in Frankreich
 Auris (Band), österreichische Band
 Auris (Schiff), der weltweit erste Tanker mit Gasturbinenantrieb
 Auris (Fernsehreihe), Miniserie von 2023
 das lateinische Wort für Ohr